En la mitología griega, Ofeltes es el nombre de varios personajes:

Ofeltes de Nemea, hijo del rey Licurgo de Nemea, que murió aún niño estrangulado por una serpiente. El suceso fue correctamente interpretado por Anfiarao como un mal presagio para Los siete contra Tebas.
Ofeltes, uno de los piratas que intentaron secuestrar a Dioniso y fueron transformados en delfines.
Ofeltes, hijo de Peneleo, muerto en la Guerra de Troya, y padre de Damasictón, rey de Tebas.
Ofeltes, un guerrero troyano, padre de Niso y Euríalo, que acompañaron a Eneas hasta Italia.
Ofeltes, un dolonio muerto por Telamón en la batalla que enfrentó a los dolonios y a los Argonautas.
Ofeltes, hijo de Arestor, un soldado del ejército de Dionisos durante su campaña india. Muerto por Deriades.

Referencias